Siehdichfür ist der Name folgender Orte und Siedlungsplätze:

 Siehdichfür (Grünbach), Ortslage der Gemeinde Grünbach im Vogtlandkreis, Sachsen
 Siehdichfür (Königsfeld im Schwarzwald), Zinken der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Siehdichfür (Oberreichenbach), Weiler der Gemeinde Oberreichenbach im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Siehdichfür (Obersontheim), Weiler der Gemeinde Obersontheim im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Siehdichfür (Pleidelsheim), Siedlungsplatz von Pleidelsheim im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

 Siehdichfür (Gänserndorf), Gutshof bei der Stadt Gänserndorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

 Siehdichfür, deutscher Name von Jamno (Przewóz), Dorf in der Landgemeinde Przewóz in der Woiwodschaft Lebus, Polen

Siehe auch:
 Hleďsebe (tschechisch für Siehdichfür mit Orten teilweise auch mit diesem deutschen Namen)